Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hughes (Hughes County) :
Comté de Hughes, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
Comté de Hughes, situé dans l'État de l'Oklahoma.